Dos diferentes clases de acorazados de la Armada de los Estados Unidos han sido llamadas South Dakota por el estado de Dakota del Sur:

 La Clase South Dakota (1920) iniciada en 1920. Su construcción fue detenida en 1922, y los cascos se desguazaron.
 La Clase South Dakota (1942) de 1942, cuando entró en servicio el primero de sus acorazados.